Acar bezeichnet:

 Acar (Name), türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname
 Acar (Schiff, 1937), einstige Yacht Kemal Atatürks
 Acar (Gattung), Muschelgattung